Нижнелужицкая гимназия, полное наименование — Нижнелужицкая гимназия Котбус (, ) — наименование среднего учебного заведения, находящегося в Германии в городе Котбус. Единственное среднее учебное заведение в Германии, в котором преподавание ведётся полностью на нижнелужицком языке.

История 
Сербская гимназия была основана 1 сентября 1947 года в городе Котбус. Была основана по инициативе лужицкого общественного деятеля Фридо Метшка. Первоначально называлась как «Serbska wuša šula» (Сербская средняя школа). В первый год обучения в гимназии училось 76 учеников и преподавали 8 учителей из Верхней Лужицы. Первый выпуск был в 1954 году. В 1959 году на основе школы была создана Сербская расширенная средняя школа (Serbska rozšyrjona wuša šula).

В 1974 году гимназии было присвоено имя нижнелужицкой писательницы Марьяны Домашкойц.

В настоящее время в гимназии обучается около 690 учеников.

Известные сотрудники и выпускники 
 Аня Погончова (род. 1970) — научный сотрудник Серболужицкого института и телеведущая программы «Łužyca» на нижнелужицком языке.
 Мешканк, Альфред — преподаватель физики и астрономии и лужицкий переводчик.

См. также 
 Сербская гимназия.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт гимназии 

Лужичане
Котбус